Marian Noga (ekonomista)
 Marian Noga (informatyk)